Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму (, , )  — дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2007 року (Резолюція № 62/139). Відзначається щорічно 2 квітня.

Резолюція прийнята з метою привернення світової уваги до дітей та дорослих, які живуть з аутизмом. Є також надія розширити світові знання про аутизм і надати населенню інформацію про те, наскільки важливо діагностувати аутизм якомога раніше.

Щороку, починаючи з 2012 року, ООН відзначає тему Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм:

 2012 рік — Підвищення обізнаності.
 2013 рік — Святкування здібностей індивіда з аутизмом.
 2014 рік — Відкриваючи двері в інклюзивну освіту.
 2015 рік — Робота: перевага аутизму.
 2016 рік — Аутизм та порядок денний на період до 2030 року: інклюзивність і нейрорізноманітність.
 2017 рік — До автономії і самовизначення.
 2018 рік — Розширення прав і можливостей жінок і дівчаток з аутизмом.
 2019 рік — Допоміжні технології та активна участь.
 2020 рік — Перехід до дорослого життя.
 2021 рік — Інклюзія на робочому місці: проблеми і можливості в постпандемічному світі.

Примітки

Див. також 
 Міжнародні дні ООН
 Аутизм

2 квітня
Міжнародні дні
Міжнародні дні ООН
Свята квітня
Аутизм
Охорона здоров'я